Фредерик Уильям «Фред» Шуле (; , Престон, Айова — , Нью-Йорк) — американский легкоатлет, чемпион летних Олимпийских игр 1904 года.

Родился в семье выходцев из Германии.

На Играх 1904 в Сент-Луисе Шуле участвовал в двух барьерных беговых дисциплинах. В гонке на 110 м он занял первое место, выиграв золотую медаль, а на дистанции в 200 м занял пятую позицию.

Ссылки 
 

Умершие в Нью-Йорке
Чемпионы летних Олимпийских игр 1904 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1904 года
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Бегуны с барьерами США